Marc Licini Cras Dives o Marc Licini Cras Frugi (en llatí Marcus Licinius M. F. Crassus Dives o Frugi) va ser un senador romà fill adoptiu del cònsol Marc Licini Cras Dives II (Marcus Licinius M. F. Crassus Dives). El pare adoptiu de Frugi no tenia fills, i va ser l'últim descendent directe conegut del triumvir Marc Licini Cras. Pertanyia a la gens Licínia, una antiga família romana d'origen plebeu.

Va ser cònsol l'any 14 aC sota l'emperador romà August durant l'Imperi Romà. Entre els anys 13 aC i 10 aC, va exercir el càrrec de governador romà d'Hispània Tarraconense. Es coneix poc més de la seva carrera política.

El pare de Cras Frugi és desconegut, però podria haver estat Marcus Pupius Piso Frugi (que potser va ser pretor l'any 44 aC i legat l'any 40 aC). Llavors el seu avi patern hauria estat Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus, cònsol l'any 61 aC. El sobrenom Frugi vol dir honest, o persona d'honor.

Marc Licini Cras Frugi, amb una esposa de nom desconegut, va tenir un fill anomenat Marcus Licinius Crassus Frugi, que va ser cònsol l'any 27 i es va casar amb Escribònia, descendent del triumvir Pompeu. I també una filla anomenada Licínia que es va casar amb Luci Calpurni Pisó, cònsol l'any 27.

Referències

Enllaços externs 
 Les Pisons et leurs descendants: Frugi

Cònsols romans de la dècada del 10 aC
Gens Licínia